

Miejscowości Australii
 Miles – miasto w stanie Queensland

Miejscowości i gminy w USA
 Miles – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Jackson
 Miles – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Runnels
 Miles (ang. Miles Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Centre

Osoby
 Robert Miles – muzyk
 Buddy Miles (1947 - 2008) - amerykański perkusista, członek Band of Gypsys